Émile Paccaud
Olivier Paccaud